Во́йцех Сосно́вский (), более известный как Sokół (родился 11 марта 1977) — польский рэпер, исполнитель хип-хоп-композиций. Является одним из самых известных рэп-исполнителей Польши. Выступает в рэп-группах WWO, ZIP Skład и TPWC.

Популярность в Европе и в мире Сокол приобрёл после записи композиции «Nie Lekceważ Nas» (), посвящённой панславизму. В записи композиции приняли участие хип-хоп исполнители всех славянских стран на своих родных языках (от России участвовали Лигалайз и Berezin).

Дискография

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Официальная страница WWO
 Профиль на MySpace
 Nie Lekceważ Nas на YouTube (страница Prosto Records)

Рэперы Польши
Рэперы, известные под псевдонимами